Sorpe kan syfta på:

Tyskland 

 Sorpe (Röhr), Nordrhein-Westfalen, 
 Sorpe (Lenne), Nordrhein-Westfalen,